Portafoglio  – contenitore tascabile
 Portafoglio  – insieme di attività finanziarie
 Portafoglio  – dicastero assegnato a un ministro